Die Octane sind eine Gruppe von aliphatischen, gesättigten Kohlenwasserstoffen bzw. Alkanen, die alle acht Kohlenstoffatome im Molekül enthalten. Die Summenformel aller Octane ist C8H18.

Isomere 
Es existieren 18 isomere Octane:

 n-Octan
 2-Methylheptan
 3-Methylheptan
 4-Methylheptan
 2,2-Dimethylhexan
 2,3-Dimethylhexan
 2,4-Dimethylhexan
 2,5-Dimethylhexan
 3,3-Dimethylhexan
 3,4-Dimethylhexan
 3-Ethylhexan
 2,2,3-Trimethylpentan
 2,2,4-Trimethylpentan (iso-Octan)
 2,3,3-Trimethylpentan
 2,3,4-Trimethylpentan
 3-Ethyl-2-methylpentan
 3-Ethyl-3-methylpentan
 2,2,3,3-Tetramethylbutan

Strukturformeln 
Neben dem n-Octan können drei Methylheptane, sechs Dimethylhexane, ein Ethylhexan, vier Trimethylpentane, zwei Ethylmethylpentane und ein Tetramethylbutan formuliert werden.

Stereochemie 
3-Methylheptan, 2,3-Dimethylhexan, 2,4-Dimethylhexan und 2,2,3-Trimethylpentan besitzen ein Stereozentrum und sind daher chirale Verbindungen. Sie besitzen jeweils zwei optisch aktive (D/L)-Stereoisomere. 3,4-Dimethylhexan besitzt zwei Stereozentren. Hiervon gibt es zwei optisch aktive (D/L)-Stereoisomere und eine meso-Form.

Physikalische Eigenschaften 
Bis auf das 2,2,3,3-Tetramethylbutan sind die Octanisomere bei Raumtemperatur flüssig.

Einzelnachweise 

 Octane
Stoffgruppe
 Octane